Birkenhäuschen ist der Name von

Birkenhäuschen (Alexisbad), einer Schutzhütte bei Alexisbad im Harz in Sachsen-Anhalt
Birkenhäuschen (Königsberg), eine Villa in Königsberg